Горск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горск — деревня в Берёзовском районе Брестской области.

Украина 
 Горск — село в Сновском районе Черниговской области.